«El otro» pot referir-ese a:

Literatura 
 El otro (1910), conte d'Eduardo Zamacois;
 El otro (1926), obra de teatre de Miguel de Unamuno;
 El otro (1975), conte de Jorge Luis Borges;

Cine y televisión 
 El otro (1919), pel·lícula espanyola dirigida per Joan Maria Codina i Torner i Eduardo Zamacois;
 El otro (1960), telenovel·la mexicana;
 El otro (1971), telenovel·la colombiana
 El otro (1984), pel·lícula mexicana dirigida per Arturo Ripstein;
 El otro (2007), pel·lícula argentina dirigida per Ariel Rotter;
 El otro (2007), programa argentí de televisió;
 El otro (2015), sèrie de televisió argentina;

Música 
 El otro, álbum de Chano Moreno Charpentier.